Леони́д Со́болев: Соболев, Леонид Адрианович (1873—1943) — русский и советский учёный-медик.
 Соболев, Леонид Васильевич (1876—1919) — русский учёный-медик.
 Соболев, Леонид Николаевич (1844—1913) — русский генерал, премьер-министр Болгарии.
 Соболев, Леонид Сергеевич (1898—1971) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда.